Любо́вь Ермола́ева:
 Ермолаева, Любовь Евгеньевна (род. 1975) — российская биатлонистка.
 Ермолаева, Любовь Иосифовна (1934—2013) — советский и российский театральный режиссёр, педагог.